В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе F квалификационного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2007. Состав группы был определён по результатам первого раунда. В группе участвовали три лучшие команды групп C (сборные Германии, Литвы и Турции) и D (сборные Испании, Португалии и Хорватии). Команды «сохранили» результаты матчей с командами из своих групп и провели три матча с командами из другой группы. Матчи прошли с 8 по 12 сентября 2007 года на «Мадрид Арене» в Мадриде (Испания).

Четыре лучшие команды вышли в четвертьфинал.

Положение команд 

|}

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Франция — Германия

Италия — Литва

Турция — Словения

2-й тур

Италия — Турция

Литва — Франция

Германия — Словения

3-й тур

Германия — Италия

Франция — Турция

Словения — Литва

Ссылки 
Официальный сайт Евробаскета 2007

Группа F